Spitze  est le nom de plusieurs sommets :
 Kaiser-Wilhelm-Spitze ancien nom du Kilimandjaro ( d'altitude), point culminant de la Tanzanie et de l'Afrique ;
 Höchste Spitze ancien nom de la pointe Dufour ( d'altitude), point culminant de la Suisse ;
 Dreisprachenspitze  ( d'altitude), sommet italo-suisse ;
 Laliderer Spitze ( d'altitude), Autriche.
 Schreckenspitze ( d'altitude), Autriche.